

Carriera

Stevenage 
Il 31 agosto 2019 List passò al club inglese dello , militante in League Two, per una cifra non rivelata. Ha fatto il suo debutto con il club lo stesso giorno in cui è stato annunciato il suo acquisto, giocando i primi 63 minuti in un pareggio per 2-2 in casa contro il Macclesfield Town.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Aggiornato il 1 luglio 2022.

Collegamenti esterni

Calciatori inglesi